Navi steht für:
 Navigationssystem (als Kurzform)
 Gamma Cassiopeiae, der von der Crew von Apollo 1 benutzte Name für diesen Stern
 AMDs Navi-Generation (als Kurzform), siehe  AMD-Radeon-5000-Serie

NAVI steht für:
 NAVI, eine weißrussische Band

Na’vi steht für:
 Na’vi-Sprache, die Sprache der gleichnamigen fiktive Spezies des Mondes Pandora aus dem Film Avatar – Aufbruch nach Pandora

Na`Vi steht für:
 Natus Vincere, ein ukrainischer E-Sport-Clan

Siehe auch:
 Nawi
 Navy

Abkürzung